Fuest ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Fuest (* 1968), deutscher Finanzwissenschaftler
 Irmgard Fuest (1903–1980), saarländische Politikerin (CVP)
 Leonhard Fuest (* 1967), deutscher Literaturwissenschaftler
 Robert Fuest (1927–2012), britischer Filmregisseur, Szenenbildner und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Füst